Midea (Griekenland), een oud-Griekse plaats met burcht
Midea (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie spinneruilen